Die Schiffe des Hyundai 13.000-TEU-Standardtyps zählen zu den ULCS-Containerschiffen.

Geschichte 
Die Baureihe wird seit 2010 von Hyundai Heavy Industries auf dessen beiden Werften in Ulsan und Samho gebaut. Der Schiffstyp ist mit seinen verschiedenen Varianten der bisher meistgebaute aller ULCS. Bisher entstanden rund 50 Einheiten dieser Serie und weitere sind im Bau.

Die bisher gebauten oder im Bau befindlichen Serien:
 Zehn Einheiten (abgeliefert oder im Bau) für Hapag-Lloyd – siehe Hamburg-Express-Klasse
 Acht Einheiten für Rickmers Reederei in Charter für Maersk Line – siehe Maersk-Edinburgh-Klasse
 Acht Einheiten für Seaspan Corporation in Charter für COSCO Container Lines (COSCON)
 Neun Einheiten für MPC Münchmeyer Petersen & Co., später von Hanjin direkt oder über Leasingunternehmen übernommen
 Fünf Einheiten für Zodiac Maritime in Charter für Maersk Line – siehe Maersk-Edinburgh-Klasse
 Acht Einheiten für E.R. Schiffahrt alle für MSC in Fahrt, teils in Charter der Mediterranean Shipping Company, teils an MSC und Sinoceanic verkauft – siehe Maersk-Edinburgh-Klasse
 Fünf Einheiten für Danaos Shipping in Charter für Hyundai Merchant Marine

Technik 

Die Doppelhüllenschiffe zählten beim Bau zu den größten Containerschiffen weltweit. Ihre Neopanamax-Abmessungen werden ihnen die Passage des Panamakanals nach dessen Ausbau ermöglichen. Schiffbaulich auffallend sind eine Reihe von Innovationen und Details, insbesondere im Sinne des Umweltschutzes in der Seeschifffahrt. So ist das Deckshaus, anders als bei der Mehrzahl der herkömmlichen Containerschiffe, weit vorne angeordnet, was einen verbesserten Sichtstrahl und somit höhere vordere Decksbeladung ermöglicht. Unterhalb des Aufbaus sind unter anderem die Bunkertanks angeordnet, um neueste MARPOL-Vorschriften zu erfüllen. Herausstechend ist auch die leistungsfähige Antriebsanlage mit dem so weit wie möglich achtern angeordneten Zweitakt-Diesel-Hauptmotortyp. Im Bug sind zwei Querstrahlruder mit jeweils 1800 kW Leistung angeordnet. Die Laderäume der Schiffe werden mit Pontonlukendeckeln verschlossen. Die Schiffe haben eine variantenabhängig etwas unterschiedliche Containerkapazität von rund 13.100 TEU, bei einem durchschnittlichen Containergewicht von vierzehn Tonnen verringert sich die Kapazität auf etwa 9000 TEU. Weiterhin sind 800 bis 1000 Anschlüsse für Integral-Kühlcontainer vorhanden.

Die Schiffe (Auswahl)

Einzelnachweise 

Containerschiffstyp
Frachtschiffsklasse
Motorschiff
Hyundai Heavy Industries